Alard ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Alard (* 1985), französischer Cembalist und Organist
 Éric Alard (* 1967), französischer Bobsportler
 Franz Alard (auch Franciscus Alardus; † 1578), niederländisch-deutscher Prediger
 Jean-Delphin Alard (1815–1888), französischer Violinist und Komponist 
 Nelly Alard (* 1960), französische Schauspielerin und Autorin
 Nikolaus Alard (1644–1699), deutscher Theologe
 Pierre Alard (* 1937), französischer Diskuswerfer
 Wilhelm Alard (auch Wilhelm Alardus; 1572–1645), deutscher Pastor und Lyriker

Siehe auch:
 Alardus